USS Cimarron ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos.

  fue un cañonero botado en 1862.
  fue un petrolero de flota botado en 1939 y dado de baja en 1968.
  fue un petrolero de flota dado de alta en 1979 y que causó baja en 1998.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos